Рамекур () — муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Вогези
 Рамекур () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Па-де-Кале